BYMS bezeichnet:

 Bathurst Young Muslims Society, Partei in Gambia
 British Motor Minesweeper, siehe YMS-Klasse

Abkürzung